

Персоналії 
 Черемшинський Остап Степанович (* 1936) — український краєзнавець, етнограф, літературознавець, громадський діяч.

Вулиці 
 Черемшинський — провулок у Донецьку.

Українські прізвища